Euphraise est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :
 Euphraise d'Andujar (), ou Euphrase, évêque, l'un des sept apôtres de l'Espagne avec Torquat, Ctésiphon, Second, Indalèce (Indalecio), Cecilius, Hesychius, martyr ; fêté le 15 mai.
 Euphraise de Clermont († 514 ou 515), ou Euphrase, ou Euphrasius ou Eufrasius, évêque de Clermont en Auvergne ; saint chrétien fêté le 14 janvier en Occident et le 15 mai en Orient.
 Euphraise, ou Euphrasia, genre d'environ 450 espèces de plantes de la famille des Orobanchacées (Scrophulariacées en classification classique).

Sources et références